0,7 aussi appelé Ska-P est le premier album de Ska-P sorti en 1994 chez AZ Records.
Le titre de cet album vient du fait que le groupe avait décidé de reverser 0,7 % de leurs bénéfices faits sur cet album au tiers-monde. 
Le disque est d'abord produit par le groupe lui-même, puis signe chez Sony avec, pour l'occasion, une nouvelle pochette coloriée plus professionnellement.

Liste des morceaux

Singles 
 0,7
 Como un Rayo

Voir aussi 

 Ska-P
 Ska punk
 Fiche de l'album sur deezer.com

Notes 

Album musical sorti en 1994
Album de Ska-P